Osoby o tym nazwisku:
 Ołeksandr Riabokoń – ukraiński piłkarz, trener piłkarski
 Władimir Riabokoń – radziecki działacz partyjny i państwowy